Theatre of Pain е трети студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Групата се отдалечава от традиционния хевиметъл стил от предходните два албум – Too Fast for Love (1981) и Shout at the Devil (1983), като го заменя с повече глем метъл. Албумът излиза след ареста на Винс Нийл, който е обвинен в убийство при шофиране в пияно състояние. На 5 юни 1995 г. албумът придобива четири пъти платинен статут. Theatre of Pain е посветен на загиналия в катастрофата с Нийл, барабаниста на Hanoi Rocks Разъл.

Състав 
 Винс Нийл – вокали, хармоника
 Мик Марс – китара, акустична китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, синтезатор, бек вокали
 Томи Лий – барабани, пиано, бек вокали

Допълнителен персонал 
 Джей Уиндинг – клавиши
 Макс Карл – бек вокали
 Том Уърмен – перкусии
 Мики Рафаел – хармоника

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1985 година